Back To Basics Tour — четвёртый концертный тур американской певицы Кристины Агилеры в поддержку её пятого студийного альбома Back to Basics (2006). Концерты прошли в странах Европы, Азии, Северной Америки и Океании. Общая прибыль составила 90 000 000 $.

Разогрев 
 Nizlopi (Европа)
 Akala (Европа)
 Jan Delay (Европа)
 Kaye Styles (Нидерланды и Бельгия)
 Bob Sinclar (Европа)
 Pussycat Dolls (Северная Америка)
 Danity Kane (Северная Америка)
 Ivy (Азия)
 Lee Min Woo (Азия)
 Mikey Bustos (Азия)
 Kris Lawrence (Филиппины)
 Лучшие филиппинские танцоры (Филиппины)
 Lowrider (Австралия)
 Потап, Настя Каменских (Украина)

Сет-лист 
 «Intro: Back to Basics» (Video Introduction) / «Ain't No Other Man» 
 «Back in the Day»
 «Understand» (на некоторых концертах)
 «Come On Over Baby (All I Want Is You)»
 «Slow Down Baby»
 «Still Dirrty» (содержит отрывки из «Can't Hold Us Down»)
 «I Got Trouble» (Video Interlude) / «Makes Me Wanna Pray» 
 «What A Girl Wants»
 «Oh Mother»
 «Enter the Circus» (Video/Dance Interlude) / «Welcome»
 «Dirrty» (содержит элементы из «Cell Block Tango» и «Entrance of the Gladiators»
 «Candyman»
 «Nasty Naughty Boy»
 «Hurt»
 «Lady Marmalade»
На бис:
 «Thank You (Dedication to Fans...)» (Video Interlude)
 «Beautiful»
 «Fighter»

Даты тура

Персонал 
 Директор: Джэйми Кинг
 Музыкальный Директор: Роб Льюис
 Хореограф: Джэри Слоутер
 Дизайнер Костюмов: Роберто Кавалли

Музыканты 
 Гитары: Тариф Акони и Еролл Конни
 Бас-гитара: Этан Фармер
 Ударные: Брайан Фрэйзер Мур
 Саксофоны: Рэнди Эллис и Мигель Гандельман
 Танцоры: Пол Киркланд, Кики Элай, Тина Браун, Дрэс Райд, Гилберт Салдивар, Моник Слоутер, Никки Тазон, Марсель Вилсон и ДЖери Слоутер.
 Труба: Рэй Монтейро
 Тромбон: Гаррет Смит.
 Ударные: Рэй Ислас
 Бэк-вокалисты: Эрика Джэрри, Бэлль Джонсон, Саша Аллиен.

Примечания

Ссылки 

Концертные туры Кристины Агилеры
Концертные туры 2006 года
Концертные туры 2007 года
Концертные туры 2008 года